Der Paddy Power World Grand Prix 2002 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 22. bis zum 27. Oktober 2002 zum fünften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war zum zweiten Mal das Citywest Hotel in Dublin.

Titelverteidiger war Alan Warriner. Sieger wurde Phil Taylor, der das Turnier zum vierten Mal gewinnen konnte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 sets. Im Finale ein best of 13 sets.
Jedes leg wurde im 501-double-in-double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 70.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2002
Dartveranstaltung 2002
Dartwettbewerb in Dublin